The Devil's Garden – film del 1920 diretto da Kenneth S. Webb
 The Devil's Garden – film del 1973 diretto da Bob Chinn